Cunradi ist der Familienname folgender Personen:

 Caspar Cunradi (1571–1633), deutscher Mediziner, Historiker und Lyriker
 Christiana Cunradi (1591–1625), deutsche Kirchenlieddichterin, siehe Christiana Cunradina

Siehe auch:
 Conradi
 Konradi